Viggo Friderichsen er navnet på flere personer:

 Viggo Friderichsen (teaterdirektør) (1875-1940) – dansk teaterdirektør (Viggo Wilhjelm Friderichsen)
 Viggo Friderichsen (sagfører) (1895-ukendt) – dansk landsretssagfører (Viggo Carl Salicath Friderichsen)